Чугаевские () — дворянский род.

Потомство Никифора Чугаевского, жителя с. Буровки, Городнянского уезда.

Описание герба 
В красном поле белый серебряный геральдический крест, сопровождаемый в четвёртом поле белым укороченным ломаным поясом.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: церковный трилистный крест между двух буйволовых рогов. Намёт на щите красный, подложенный серебром.

Литература 
 Малороссийский гербовник, с. 201
 

Казацкая старшина
Шляхетские роды герба Дембно